Жиреке́н — посёлок городского типа в Чернышевском районе Забайкальского края России.

Распоряжением Правительства РФ от 29 июля 2014 года № 1398-р «Об утверждении перечня моногородов» муниципальное образование включено в категорию «Монопрофильные муниципальные образования Российской Федерации (моногорода) с наиболее сложным социально-экономическим положением».

География 
Расстояние до ближайшей железнодорожной станции 16 км.

История 
Образование поселка связано с открытием в 1954 году Жирекенского месторождения молибдена.

Статус посёлка городского типа — с 1972 года.

Население

Жирекенский комбинат 
В поселке находится Жирекенский горно-обогатительный комбинат (Жирекенский ГОК) — крупное предприятие горной промышленности. Выпускает в том числе молибденовый концентрат для производства ферромолибдена.

В октябре 2013 года о консервации предприятия объявила компания «Союзметаллресурс», которая приобрела предприятие в 2002 году также в состоянии консервации. В 2005 году компания начала строить рядом завод по выплавке ферромолибдена. В связи со снижением цен на молибден и ферромолибден принято решение остановить производство.

Разное 
Входит в Перечень населенных пунктов Забайкальского края, подверженных угрозе лесных пожаров

Топографические карты

Примечания

Источники 
 
 «В Забайкалье закрыли Жирекенский ГОК» — ИА «Байкал 24».
 «Блокада Жирекена» — газета «Вечорка».

Посёлки городского типа Забайкальского края
Населённые пункты Чернышевского района